Ribeirão (Pernambuco), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
 Ribeirão (Vila Nova de Famalicão), een plaats in de Portugese gemeente Vila Nova de Famalicão